Вячеслав Тенишев: Тенишев, Вячеслав Вячеславович (1878—1959) — князь, русский общественный деятель и политик.
 Тенишев, Вячеслав Николаевич (1844—1903) — князь, основатель Тенишевского училища.